North East Line (Singapore) - metrolijn in Singapore
 North East Line (Victoria) - spoorlijn in de Australische deelstaat Victoria